Barsaat Ki Raat  (Hindi बरसात की रात, ‚Eine regnerische Nacht‘) steht für folgende Filme:

 Barsaat Ki Raat, indischer Film von P. L. Santoshi (1960), siehe Barsat Ki Rat
 Barsaat Ki Raat (1998), indischer Film von Bharat Kapoor